Яне́нка (інша назва — Брова́рка) — річка в Україні, в межах Перяславського району Київської області. Права притока Трубежа (басейн Дніпра).

Яненка бере початок віл сел Пологи-Яненки та Тарасівка. Тече переважно на північний захід. Біля села Велика Каратуль річка приймає праву притоку Гнилку. Яненка впадає до Трубежа біля північної околиці міста Переяслав.

Населені пункти 
Над річкою розташовані такі села, селища: Тарасівка,Пологи-Яненки, Улянівка, Пологи-Чобітки, Пологи-Вергуни, Лецьки, Вінинці, Мала Каратуль, Воскресенське, Велика Каратуль, Мар'янівка, Плескачі, Чирське.

Річки Київської області
Річки басейну Дніпра